San Marino steht für:

 San Marino, Staat in Südeuropa
 San Marino (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Marino (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Stadt San Marino, Hauptstadt des Staates San Marino

Siehe auch:
 San Mariano